Sauzet (Drôme) – comune francese
 Sauzet (Gard) – comune francese
 Sauzet (Lot) – comune francese